The Red Light District — пятый студийный альбом Лудакриса, выпущен 7 декабря 2004 года. Диск был сертифицирован дважды платиновым компанией RIAA. Он дебютировал на первой строчке в Billboard 200 с 322 000 проданными экземплярами за первую неделю.

Список композиций

Чарты 

Альбомы Лудакриса
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Disturbing tha Peace